Salungen kan syfta på:
Salungen, Arvika kommun, en bebyggelse i Mangskogs socken, Värmland, 
Lilla Salungen, sjö i Arvika kommun,  (27,4 ha)
Stora Salungen, sjö i Arvika kommun,  (1,85 km²)